Emmering henviser til:

 Emmering (Landkreis Ebersberg), kommune i Landkreis Ebersberg, Bayern
 Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck), kommune i Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern